Pennington County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Pennington County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Pennington County (Minnesota) – okres státu Minnesota